Volvo V90 steht für folgende Modelle:

 Volvo V90, Kombinationskraftwagen der Volvo Serie 900
 Volvo V90 (2016)